Kensington Computer Products Group és una divisió corporativa d'ACCO Brands, Inc. (localitzada en Redwood Shores, Califòrnia) que ven accessoris per ordinador i perifèrics com ratolins d'ordinador, Teclats d'ordinador, bosses per portàtils, accessoris de l'iPod i fonts d'alimentació. La marca és més coneguda pel Tancament Kensington, un sistema de pes lleuger dissenyat per bloquejar i assegurar els ordinadors portàtils i perifèrics. Altres productes inclouen el Duster II d'aire comprimit.

Enllaços externs 
 www.kensington.com
 Kensington notebook security products site 

Empreses d'informàtica dels Estats Units